Tschelischtschew (, wiss. Transliteration ; auch Chelishchev) ist der Familienname von:

 Nikolai Alexandrowitsch Tschelischtschew (1783–1860), russischer Politiker
 Pjotr Iwanowitsch Tschelischtschew (1745–1811), Schriftsteller, Ethnograph und Reisender